Hotspur, navn på flere skibe:

Engelsk ord, der betyder "hedspore", typisk en voldsom og temperamentsfuld ridder. Specifikt henviser det til Sir Henry Percy (1364-1403), der populært blev omtalt som Sir Harry Hotspur, udødeliggjort af William Shakespeare i skuespillet Henrik IV, 1. del.

Storbritannien

Royal Navy 
Royal Navy har haft fire skibe med navnet Hotspur.
 HMS Hotspur − søsat 1810 som "5th rate", svarende til fregat, med 36 kanoner. Ophugget i 1821.
 HMS Hotspur - søsat 1828 som "5th rate", svarende til fregat, med 46 kanoner. Blev aldrig færdigudrustet og blev i stedet ankret op ved Plymouth i 1829. Fungerede fra 1859 til 1901 som flydende romersk-katolsk kapel for de mange arbejdere ved flådebasen. Skiftede 1868 navn til Monmouth. Solgt 1902.
 Panserskibet HMS Hotspur − søsat 1870 og i tjeneste fra 1871. Var designet som vædderskib, mens troen på vædring som kamptaktik var på sit højeste. Solgt til ophugning 1904.
 Destroyeren HMS Hotspur - søsat 1936 og i tjeneste samme år. Solgt til Den Dominikanske Republik 1948 og navngivet Trujillo. Omdøbt til Duarte i 1962 og udgået og ophugget i 1972.

Civile skibe 
 Sejlskibet Hotspur - bygget 1851 som tre-mastet sejler på 1.142 tons. Tilhørte Blue Cross Line. Var i Australien 1855.
 Slæbebåden Hotspur - bygget 1876 som hjuldamper på 224 BRT. Slæbebåd i Liverpool til 1912. Derpå ophugget.
 Færgen Hotspur - bygget 1889 som 24 m lang hjuldamper til sejladsen mellem Southampton og Hythe. Plads til 200 passagerer. Omdøbt til G.E.C. i 1927 og solgt kort efter.
 Slæbebåden Hotspur - bygget 1897 som dampskib på 192 BRT. Slæbebåd i London til 1923. Derpå ophugget.
 Færgen Hotspur - bygget 1927 som 24 m lang motorfærge med plads til 300 passagere. Tjeneste Hythe-Southampton til 1947. Derpå solgt til brug som udflugtsbåd. Fra 1961 til midten af 1970'erne husbåd i London.
 Færgen Hotspur II - bygget 1932 som 17 m lang motorfærge med plads til 300 passagere. Tjeneste Hythe-Southampton til 1978. Derpå solgt til færgefart på Clyde-floden under navnet Kenilworth.
 Færgen Hotspur III - bygget 1938 som 17 m lang motorfærge med plads til 300 passagere. Tjeneste Hythe-Southampton til 1981. Derefter ophugget.
 Færgen Hotspur IV - bygget 1946 som 19 m lang motorfærge med plads til 350 passagere. Tjeneste Hythe-Southampton. Stadig aktiv i 2007.

USA 
 Klipperen Hotspur − søsat 1857 hos Roosevelt & Joyce i New York, 862 tons. Ejet af Frank Hathaway m.fl. Forlist 1888.

Noter

Litteratur 
Colledge, J.J., Warlow, Ben (2006), Ships of the Royal Navy: The Complete Record of all Fighting Ships of the Royal Navy (Rev. ed.). London: Chatham Publishing. .

Indeks over skibsnavne